III liga polska w piłce nożnej (1995/1996) – 44. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 138 drużyn, grając w 8 grupach systemem kołowym.

Grupa I (Górny Śląsk) 
Tabela końcowa:

Grupa II (Mazury) 
Tabela końcowa:

Grupa III (Środkowa) 
Tabela końcowa:

Grupa IV (Dolny Śląsk) 
Tabela końcowa:

Grupa V (Lublin) 
Tabela końcowa:

Grupa VI (Kraków) 
Tabela końcowa:

Grupa VII (Pomorze) 
Tabela końcowa:

Grupa VIII (Poznań) 
Tabela końcowa:

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
1995 w polskim sporcie
1996 w polskim sporcie